На Евровидении 1997 Ирландию представил Марк Робертс с песней Mysterious Woman. Ирландия заняла 2 место со 157 баллами; само мероприятие проходило в столице Ирландии, Дублине. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дала Великобритания; Ирландия выставила Великобритании также 12 баллов.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1997»